Нортнвил има више значења:
 Нортнвил (Канзас)
 Нортнвил (Кентаки)